Die Scottish Football League Division Two wurde 1959/60 zum 54. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 54. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1959/60 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC St. Johnstone, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Dundee United den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 26 Treffern wurde John Liddell vom FC St. Johnstone.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1959/60 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1959/60
1959 60